Это статья о сражении 1809 года. О сражении 1596 года см. здесь.

Битва при Раабе или Битва при Дьёре (венгерский: Győri csata) произошла 14 июня 1809 года во время Наполеоновских войн между франко-итальянскими войсками и силами Габсбургов. Битва произошла около Дьёра (Рааб), Венгерское королевство, и закончилась франко-итальянской победой. Победа помешала эрцгерцогу Австрийскому Иоанну задействовать какие-либо значительные силы в битве при Ваграме, в то время как силы принца Эжена де Богарне смогли вовремя соединиться с императором Наполеоном в Вене, чтобы сражаться при Ваграме. Наполеон назвал битву «внучкой Маренго и Фридланда», поскольку она пришлась на годовщину этих двух сражений. Сражение закончилось победой Франции.

Последствия 

Битва имела важное стратегическое значение. Вследствие своего поражения австрийцы не смогли присоединиться к основной армии под Ваграмом. В противовес им, армия Богарне успела на поле боя под Ваграмом и обеспечила Наполеону численный перевес над австрийцами.

Примечания

Ссылки 
 Chandler, D. Dictionary of the Napoleonic wars. Wordsworth editions, 1999.
 Smith, D. The Greenhill Napoleonic Wars Data Book. Greenhill Books, 1998.
 Ervin Liptai: Military history of Hungary, Zrínyi Publisher, 1985.

Сражения по алфавиту
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения Италии
Сражения в Италии
Сражения 1809 года
События 14 июня